Baisch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Baisch (* 1978), deutsch-amerikanische Schauspielerin, siehe Adrienne McQueen
 Amalie Baisch (1859–nach 1904), deutsche Schriftstellerin
 Hans Frieder Baisch (1937–2005), deutscher Verleger und Journalist
 Hermann Baisch (1846–1894), deutscher Maler
 Hilde Becker-Baisch (1911–2002), deutsche Verlegerin 
 Karl Baisch (1869–1943), deutscher Gynäkologe
 Martin Baisch (* 1967), deutscher Germanist
 Milena Baisch (* 1976), deutsche Autorin
 Otto Baisch (1840–1892), deutscher Genremaler, Dichter und Kunstschriftsteller
 Roland Baisch (* vor 1976), deutscher Entertainer, Moderator und Musiker
 Rudolf Christian Baisch (1903–1990), deutscher Bildhauer, Lyriker und Maler
 Wilhelm Gottlieb Baisch (1805–1864), deutscher Lithograph

Baisch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Baisch (Saudi-Arabien), Stadt in Saudi-Arabien
 Wadi Baisch, Wadi in Saudi-Arabien